News 24 puede referirse a:
News 24, un canal de televisión de noticias las 24 horas en Albania.
 News24, un sitio web de noticias con sede en Sudáfrica.
News 24, un canal de noticias nacionales en India.
News 24, se trata de una canal de noticias premium, propiedad del Canal de Difusión de Nepal. 
News 24 Houston, un desaparecido canal estadounidense de noticias las 24 horas del día, que cesó sus transmisiones en 2004. 
 Rai News24 , un canal de televisión de noticias las 24 horas en Italia.
 BBC News 24, ahora conocida como BBC News, un canal de televisión de noticias las 24 horas de Reino Unido.
 ABC News 24, un canal australiano de noticias las 24 horas operado por la Australian Broadcasting Corporation.